Рожков, Владимир Васильевич (род. 1946) — российский военачальник пограничных войск, генерал-полковник.
 Рожков, Владимир Львович (1939—2012) — советский и российский инженер-энергетик, лауреат Государственной премии.
 Рожков, Владимир Михайлович (? — 1996) — заместитель руководителя ЦСР СССР, генерал-лейтенант.
 Рожков, Владимир Степанович (1934—1997) — русский протоиерей и церковный историк.